EUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mahlon Sweet Field, Eugene (Oregon), Stati Uniti